

Osoby 
 Anton Lander (ur. 1991), szwedzki hokeista
 David Lander (ur. 1947), amerykański aktor
 Eric Lander (ur. w 1957), amerykański profesor biologii
 Frederick W. Lander – amerykański inżynier
 Harald Lander (1905–1971) – duński tancerz
 John Lander (1807–1839)
 Margot Lander (1910-1961) 
 Marisa Lander, amerykański piosenkarz
 Morgan Lander, kanadyjski piosenkarz heavymetalowy
 Richard Lemon Lander (1804–1834)
 Sir Stephen Lander (ur. 1947)
 Tim Lander (urodzony 1938), kanadyjski poeta

Miejsca w USA 
 Lander – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Fremont
 hrabstwo Lander (ang. Lander County) – w stanie Nevada